Neosobní život v originále The Impersonal Life je nejznámější dílo Josepha S. Bennera, jež je však dodnes vydáváno jako dílo anonymního autora. Česky vyšlo asi poprvé v 1927 v nakladatelství Zmatlík a Palička, v edici Knihovna šťastných lidí, a to pod pseudonymem A.Grane, o překlad se zasloužila O. Hanousková. Autorství knihy bylo za života J. S. Bennera utajováno tzn. až do roku 1941. České nakladatelství zvolilo autorovo smyšlené jméno A. Grane.

Kniha patří mezi nejvýznamnější skvosty (ideový a metodický postup) v oblasti tzv. duchovního hledání Boha. Jedná se progresivní, propracovaný a ucelený návod vzniklý zápisem slov diktovaných přímo Bohem. Čtenáři je ukázáno, že jeho vědomí je součástí vědomí Boha, a to prostřednictvím výroku: "Buď tichý! --- a VNÍMEJ --- JÁ JSEM --- Bůh." (v originále: "Be still! --- and KNOW --- I AM --- God.") protože " … vše je Bůh, Bytí je Bůh a nic kromě Boha není tj. JÁ JSEM JÁ." Výrok, resp. mantra, je-li dostatečně často opakován, vede k duchovnímu osvícení a tedy poznání božské přítomnosti. Původ výroku lze nalézt v Bibli (Bible Kralická – bez úprav), Žalmy 46:10 .

Vytrvalí čtenáři potvrzují , že obsahový význam jednotlivých kapitol opakovaně čtených v časově oddělených obdobích, čtenáře vždy překvapí dalším, dosud nezažitým nebo přehlédnutým významem – tj. dalším hlubším mentálním vhledem. Čtenářova mysl má možnost být nenásilně a postupně formována k přijetí božího poselství.

Ukázka z knihy (Kap. XVII. Jak mne naleznout)
Ach, Mé dítě, kéž bys chtěl vynaložit pouze jednu desetinu času a energie, které jsi vyplýtval během svého hledání ve vnějším světě mezi slupkami lidských vědomostí a lidských nauk, na opravdové a odhodlané úsilí nasměrované do nitra, abys Mne našel;
Kéž bys chtěl věnovat pouze jednu hodinu každý den přímo Mně samotnému a to tak, že si budeš představovat a snažit se zažívat Mou Přítomnost ve svém nitru;
Tak zde ti slibuji, že Mne nejen brzy, velmi brzy nalezneš, ale že budu pro tebe nevyčerpatelným pramenem takové Moudrosti, Síly a Pomoci, že si to teď tvá lidská mysl nedokáže ani představit.

Zajímavosti 
 Mezi nejznámější obdivovatele a vášnivé čtenáře patřil Elvis Presley, knihu měl údajně při sobě v den své smrti.
 Neosobní život byl inspirací k založení kurzu Astrotheologie s více než 70 semináři.
 V češtině se objevuje svazek "Veškerá mysteria", který je shrnutím poselství Neosobního života. Stylem, slohem, obsahově a ideově odpovídá všem Bennerovým pracím. Autorství je tedy připisováno stejnému zdroji jako autorovi Neosobního života – Bennerovi.
 České verze vydání obsahuje velmi působivý úvod. Viz fotogalerie.
 Ve vydání z roku 1927 předchází úvodu knihy motto: "Dříve než Abrahám byl JÁ JSEM." z Nového Zákona, Jan 8:58, bez úprav.
 Kniha byla v USA v letech 1914–1926 vydávána – v roce 1914 (1000 výtisků), 1916 (5000 výtisků),…, 1922 a 1929 (po 12 000 výtiscích), atd.
 Nakladatelství Zmatlík a Palička patřilo mezi nejvýznamnější vydavatele okultní literatury v ČSR v letech 1908–1948

Kapitoly Neosobního života 
I. Já jsem --- II. Buď tichý a vnímej --- III. Já, Život, Bůh --- IV. Vědomí, inteligence, vůle --- V. Klíč --- VI. Myšlení a tvoření --- VII. Slovo --- VIII. Má Idea --- IX. Edenská zahrada --- X. Dobro a zlo --- XI. Použití --- XII. Spřízněné duše --- XIII. Autorita --- XIV. Media a prostředníci --- XV. Mistři --- XVI. Kristus a láska --- XVII. Jak Mne naleznout --- XVIII. Sjednocení
(český překlad z 2003)

Ukázky českých překladů

Přehled prací Josepha S. Bennera 
 Neosobní život v anglickém originále dostupné na The Impersonal Life nebo The Impersonal Life 1926 ed.
 Cesta ven, Cesta dál, Učitel, Bohatství a Bratrství : The Way Out Devorss Edition 
 Cesta dál The Way Beyond
 Cesta do království The Way to the Kingdom nebo The Way to the Kindom: Devorss Edition  
 Učitel The Teacher (see The Way Out: Devorss Edition)
 Bratrství Brotherhood (see The Way Out: Devorss Edition)
 Bohatství Wealth (see The Way Out, Devorss Edition)
 Dobro a Zlo Good and Evil (mimo tisk)
 Přijímání a Dávání Receiving and Giving (mimo tisk)
 Bílé Bratrstvo The Great White Brotherhood (mimo tisk)
 Veškerá Mysteria (v originále zatím nenalezeno) pravděpodobně All Mysteries – dostupné pouze v češtině ve II. vydání z roku 1927 Nakladatelství Zmatlík a Palička a to pod Kapitolou "Díl II" viz fotogalerie.

Reference 
10. Neosobní Dílo Josepha S. Bennera v českém překladu - https://www.doreanmaster.com/nakladatelstvi-doreanmaster/
Knihy z roku 1914